Buckhorn Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Mountain (Coconino County, Arizona)
 Buckhorn Mountain (Gila County, Arizona)
 Buckhorn Mountain (Colorado)
 Buckhorn Mountain (Georgia)
 Buckhorn Mountain (Boundary County, Idaho)
 Buckhorn Mountain (Valley County, Idaho)
 Buckhorn Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Buckhorn Mountain (Tuolumne County, Kalifornien)
 Buckhorn Mountain (Hamilton County, New York, 660 m)
 Buckhorn Mountain (Hamilton County, New York, 877 m)
 Buckhorn Mountain (North Carolina)
 Buckhorn Mountain (Oklahoma)
 Buckhorn Mountain (Douglas County, Oregon)
 Buckhorn Mountain (Jackson County, Oregon)
 Buckhorn Mountain (Josephine County, Oregon)
 Buckhorn Mountain (Lane County, Oregon)
 Buckhorn Mountain (Lycoming County, Pennsylvania)
 Buckhorn Mountain (Pike County, Pennsylvania)
 Buckhorn Mountain (South Dakota)
 Buckhorn Mountain (Texas)
 Buckhorn Mountain (Utah)
 Buckhorn Mountain (Virginia)
 Buckhorn Mountain (Jefferson County, Washington)
 Buckhorn Mountain (Okanogan County, Washington, 1039 m)
 Buckhorn Mountain (Okanogan County, Washington, 1708 m)